Peschard ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Peschard (1836–1902), französischer Jurist, Organist und Erfinder
 Auguste Jacques Étienne Peschard (1834–1898), französischer Opernsänger
 Jacqueline Peschard Mariscal, (* 1965), mexikanische Soziologin
 Jean Peschard († 2007), französischer Graveur, Maler und Illustrator